Соревнования по метанию диска у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 28 и 30 сентября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в метании диска являлся Андрюс Гуджюс из Литвы.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 65,00 м. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Андрюс Гуджюс — как действующий чемпион мира
 Даниэль Столь — как победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 65,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 28 сентября 2019 года. В сектор вышли 32 участника. По итогам квалификации из борьбы выбыли бронзовый призёр прошлого чемпионата американец Мейсон Финли, олимпийский чемпион 2016 года Кристоф Хартинг и титулованный Пётр Малаховский из Польши.

Финал 
Основные соревнования в метании диска у мужчин состоялись 30 сентября 2019 года. Третий год подряд швед Даниэль Столь являлся фаворитом главного старта сезона. Два предыдущих финала (чемпионат мира — 2017 и чемпионат Европы — 2018) закончились для него поражениями от литовца Андрюса Гуджюса. В 2019 году Столь вышел в финал мирового первенства, имея в сезоне 2 результата за 70 метров, в том числе 71,86 м — шестой по дальности бросок в мировой истории.

В Дохе Столь вновь встретился с Гуджюсом, однако литовец был далёк от своей лучшей формы. Он показал худший результат среди всех участников основных соревнований (61,55 м) и не пробился в финальную восьмёрку. Шведский метатель также не показал своего максимума в финале, чем обострил борьбу за золото. После первой попытки Столь проигрывал Лукасу Вайсхайдингеру из Австрии. Во втором раунде он вышел в лидеры, выигрывая всего 24 см у ямайца Федрика Дакреса. В третьей попытке швед немного улучшил свой результат — попытка на 67,59 м в итоге так и осталась лучшей для него. Небольшие разрывы между первыми пятью метателями сохраняли интригу до заключительной попытки, однако расстановка сил больше не поменялась: Даниэль Столь стал чемпионом мира, Федрик Дакрес — серебряным призёром, Лукас Вайсхайдингер — бронзовым. Отрыв между первым и третьим местами (77 см) оказался самым маленьким в истории метания диска на чемпионатах мира.

Лукас Вайсхайдингер завоевал третью медаль мировых первенств в истории Австрии. Две предыдущие принесли женщины: прыгунья в высоту Зигрид Кирхман (бронза, 1993 год) и бегунья на 800 метров Штефани Граф (серебро, 2001 год).

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание диска на чемпионатах мира по лёгкой атлетике